Неовенатор (, буквально — новый охотник) — род плотоядных динозавров из семейства Neovenatoridae, включающий единственный вид — Neovenator salerii. Описан по ископаемым остаткам из нижнемеловой  (готерив—баррем; 130—125 млн лет) на острове Уайт в Англии; кроме того, в отложениях примерно того же возраста во Франции были обнаружены зубы, приписанные Neovenator sp.

Описание 
Один из крупнейших известных плотоядных динозавров Европы. В 2016 году  оценил длину неовенатора в 7 м при массе 1 т. По оценке Молины-Переса и Ларраменди 2019 года, подростковая особь Neovenator salerii (MIWG 6352, неполный скелет) достигала 9,2 м в длину при высоте бёдер 2,5 м и массе 2 т. Молина-Перес и Ларраменди оценили длину cf. Neovenator salerii (MIWG 4199, фаланга стопы) в 10 м при высоте бёдер 2,65 м и массе 2,4 т; возможно, это животное было взрослой особью N. salerii.

Неовенатор являлся высшим хищником своей среды обитания. Добычей служили, скорее всего, различные орнитоподы.

Классификация 

Кладограмма по филогенетическому анализу Апестегии и соавторов (2016), основанному на наборе данных Каррано и соавторов (2012):

Примечания

Ссылки 
 Neovenator на DinoData 
 Neovenator на DinoWight 
 Neovenator salerii на Dinosaur Isle 
 Некоторые кости неовенатора 

Аллозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 1996 году
Фоссилии из меловых отложений Великобритании
Фоссилии из меловых отложений Франции